Ženská čtyřhra Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open 2021 probíhala v první polovině ledna 2021. Do deblové soutěže abúzabského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm párů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje.

Vítězem se stal pátý nasazený pár Japonek Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, který ve finále zdolal americko-brazilské turnajové osmičky Hayley Carterovou a Luisu Stefaniovou po dvousetovém průběhu 7–6(7–5) a 6–4. Obě šampionky, které jako spoluhráčky poprvé hrály na  Toray Pan Pacific Open 2019, si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej. Šúko Aojamová vybojovala třináctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šibaharaovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Barbora Krejčíková (čtvrtfinále)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (odstoupily)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Kirsten Flipkensová /  Kristina Mladenovicová (odstoupily)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (vítězky)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Sü I-fan /  Jang Čao-süan (2. kolo)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (finále)

Pavouk

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Tour 2021
Abu Dhabi Open
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2021